4-я церемония вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» за заслуги в области советского кинематографа за 1990 год состоялась в 1991 году в Центральном Доме кинематографистов.

Список лауреатов и номинантов

Основные категории 

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="300px"|Категории
! Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=3|<center>Лучший игровой фильм
|style="background:#ddddff"|• Астенический синдром (режиссёр: Кира Муратова) Одесская киностудия
|-
|• Замри — умри — воскресни! (режиссёр: Виталий Каневский) «Ленфильм»
|-
|• Такси-блюз (режиссёр: Павел Лунгин) студия «Троицкий мост», «Ленфильм»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший документальный фильм
|style="background:#ddddff"|• Так жить нельзя (режиссёр: Станислав Говорухин) «Мосфильм»
|-
|• Жили-были «Семь Симеонов» (режиссёры: Герц Франк, Владимир Эйснер) Восточно-сибирская студия кинохроники
|-
|• Я служил в охране Сталина (режиссёр: Семён Аранович) «Ленфильм»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший научно-популярный фильм
|style="background:#ddddff"|• Вспоминая Бориса Пастернака (режиссёр: Борис Головня) «Центрнаучфильм»
|-
|• Еврейское кладбище (режиссёры: Юрий Марьямов, Рафаил Нахманович) «Центрнаучфильм»
|-
|• Толкование сновидений (режиссёр: Андрей Загданский) «Киевнаучфильм»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший анимационный фильм
|style="background:#ddddff"|• Оплеуха (режиссёр: Бондо Шошотаишвили) «Грузия-фильм»
|-
|• Любовь и смерть картошки обыкновенной (режиссёр: Наталья Марченкова) «Киевнаучфильм»
|-
|• 5/4 (режиссёр: Иван Максимов) студия «Пилот»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая режиссёрская работа
|style="background:#ddddff"|• Станислав Говорухин за документальный фильм «Так жить нельзя»
|-
|• Виталий Каневский — «Замри — умри — воскресни!»
|-
|• Кира Муратова — «Астенический синдром»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая сценарная работа
|style="background:#ddddff"|• Станислав Говорухин — «Так жить нельзя»
|-
|• Павел Лунгин — «Такси-блюз»
|-
|• Сергей Попов, Александр Чёрных, Кира Муратова — «Астенический синдром»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая мужская роль
|style="background:#ddddff"|• Иннокентий Смоктуновский — «Дамский портной»' (за роль Исаака)
|-
|• Пётр Мамонов — «Такси-блюз» (за роль Алексея Селиверстова)
|-
|• Сергей Шакуров — «Собачий пир» (за роль Аркадия)
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая женская роль
|style="background:#ddddff"|• Наталья Гундарева — «Собачий пир» (за роль Жанны)
|-
|• Вия Артмане — «Катафалк» (за роль Евгении Андреевны)
|-
|• Маргарита Терехова — «Только для сумасшедших» (за роль медсестры Риты)
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая роль второго плана
|style="background:#ddddff"|• Светлана Крючкова — «Оно», «СВ. Спальный вагон» и «Царская охота»
|-
|• Ольга Антонова — «Астенический синдром» (за роль Натальи Ивановны)
|-
|• Валентин Гафт — «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» ''(за роль Лаврентия Берии)
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая операторская работа
|style="background:#ddddff"|• Денис Евстигнеев — «Такси-блюз»
|-
|• Александр Княжинский — «Закат»
|-
|• Сергей Онуфриев — «Поездка в Висбаден»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая музыка к фильму
|style="background:#ddddff"|• Микаэл Таривердиев — «Загадка Эндхауза»
|-
|• Владимир Дашкевич — «Катала»
|-
|• Александр Зацепин — «Частный детектив, или Операция „Кооперация“»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа звукооператора
|style="background:#ddddff"|• Роланд Казарян — «Мать»
|-
|• Юрий Михайлов — «Камышовый рай»
|-
|• Энн Сяде — «Только для сумасшедших»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа художника
|style="background:#ddddff"|• Борис Бланк — «Мать Иисуса»
|-
|• Валерий Кострин, Леван Лазишвили, Анатолий Панфилов, Франческо Куппини — «Мать»
|-
|• Владимир Ярин, Сергей Онипенко — «Подземелье ведьм»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа художника по костюмам
|style="background:#ddddff"|• Лариса Конникова — «Царская охота»
|-
|• Ганна Ганевская — «Мать»
|-
|• Надежда Фадеева — «Подземелье ведьм»
|-
|}

 Специальная награда 
 Премия в номинации «Честь и достоинство» присуждена Николаю Афанасьевичу Крючкову'''

Примечания

Ссылки 
 Номинанты Национальной кинематографической премии «Ника» за 1990 год на оф. сайте Российской Академии кинематографических искусств
 Лауреаты национальной кинематографической премии «Ника» за 1990 год на оф. сайте (архив)
 kinonews.ru. Премия «Ника»-1991 номинанты и победители
 «Ника»-1991 на сайте IMDb

Церемонии вручения кинопремии «Ника»
1991 год в Москве
Кинопремии 1991 года